Kyal’ston kan syfta på följande platser:

Iran 

 Golestān-e Pā'īn, ort, Ardabil, 
 Golestān-e Bālā, ort, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar